Алупей () — румынская фамилия. Известные носители:

 Алупей, Анджела (род. 1972) — румынская гребчиха.
 Алупей, Дорин (род. 1973) — румынский гребец, муж Анджелы Алупей.